Taljafero ima više značenja:
 Taljafero (Firenca)
 Taljafero (Torino)
 Taljafero (Verona)